Lake Bennett ist der Name zweier Seen:

 Lake Bennett (Australien) im Northern Territory
 Lake Bennett (Kanada) in British Columbia und Yukon
 Lake Bennett (Vereinigte Staaten) in Arkansas

Siehe auch:
 Bennett Lake